Дево́ли, Девол () — река в Албании. Сливаясь с рекой Осуми в области города Кучова в одноимённом округе в области Берат, образует реку Семани. Берёт начало на западных склонах хребта Грамос. Длина реки 181 километр. Площадь водосбора 3240 квадратных километров, средняя высота водосборного бассейна 960 метров над уровнем моря. Пересекает межгорную Корчинскую котловину, где прежде река образовывала ныне осушенное мелководное озеро . Течёт в северо-западнмо направлении, у села  поворачивает на юг. Осенне-зимние паводки, летняя межень. Средний расход воды в устье составляет 80 кубических метров в секунду и общее количество переносимого водой рыхлого (нерастворимого) материала составляет 12,5 × 106 тонн/год. Воды используются на орошение. На реке с 2013 года норвежской компанией  строится каскад из двух гидроэлектростанций:  и .

В античное время река Деволи была известна как река Эордайк (, ). В верховьях реки находился средневековый город-крепость Девол.

Примечания 

Бассейн Адриатического моря
Реки Албании